

Brasil 
 Rádio Unifei — estação de rádio de Itajubá, Minas Gerais
 Rádio Universitária (Goiânia) — estação de rádio de Goiânia, Goiás
 Rádio Universitária FM (Fortaleza) — estação de rádio de Fortaleza, Ceará
 Universitária FM (São Carlos) — estação de rádio de São Carlos, São Paulo

Portugal 
 Rádio Universitária do Algarve — estação de rádio sediada em Faro

Universitaria